Benjumea ist ein Nachname folgender Personen:

 Rafael Benjumea Burín (1876–1952), erster Graf von Guadalhorce, spanischer Ingenieur und Politiker
 Joaquín Benjumea Burín (1878–1963), erster Graf von Benjumea, spanischer Politiker und Zentralbankpräsident
 Javier Benjumea Puigcerver (1915–2001), erster Markgraf von Puebla de Cazalla, spanischer Industrieller, Gründer des Mischkonzerns Abengoa
 Carlos Benjumea Guevara (* 1941), kolumbianischer Schauspieler und Unternehmer 
 Felipe Benjumea Llorente (* 1957), spanischer Unternehmer und Milliardär
 Ernesto Benjumea Plazas (* 1966), kolumbianischer Schauspieler 
 Isabel Benjumea Benjumea (* 1982), spanische Politikerin
 Gustavo Benjumea Jaramillo (* 1996), kolumbianischer Fußballspieler